Il singolare del torneo di tennis Swiss Open Gstaad 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Uli Pinner che ha battuto in finale Peter McNamara 6-2, 6-4, 7-5.

Teste di serie 

 Guillermo Vilas (primo turno)
 José Luis Clerc (semifinali)
 Uli Pinner (campione)
 Tom Okker (quarti di finale)

 Chris Lewis (primo turno)
 Peter Feigl (primo turno)
 Peter McNamara (finale)
 Heinz Günthardt (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Swiss Open Gstaad 1979